Konverter kan syfta på:

 Konverter (metallurgi) – en tippbar ugn som används vid bland annat ståltillverkning
 Telekonverter – ett kameratillbehör som optiskt förlänger brännvidden
 Konverter – en komponent som omvandlar elektricitet från en form till en annan, se omformare

Se även
 Konvertering – flera betydelser